

Patronyme 

 le commandant Louis Malbert, capitaine du remorqueur Iroise
 Albert Malbert, acteur
 Gustave Malbert, architecte
 Nita Malbert, actrice

Toponyme 

 Saint-Cirgues-de-Malbert, commune du Cantal
 Château de Saint-Cirgues-de-Malbert

Fiction 

 le roi Malbert, personnage du film Igor

Références 

Homonymie